Томас Штрут (; 1954, Гелдерн, Германия, живёт и работает в Дюссельдорфе, Германия) — современный немецкий фотограф. Один из главных представителей Дюссельдорфской школы фотографии.

Образование 
 1973-80 Academy of Fine Arts, Дюссельдорф, Германия

Творчество 
Со времен черно-белых фотографий городского ландшафта 1970-х, Штрут создал ряд фотографических серий, но наиболее известная из них — «музейные картины» — монументальное и часто ироническое изображение людей, посещающих музеи. Его семейные серии изображают немцев, японцев, китайцев и шотландцев во всем их генетическом и культурном своеобразии. В более позднее время Штрут создал серию масштабных изображений джунглей и тропических лесов Азии и Южной Америки.

Персональные выставки

Примечания

Ссылки 
 Биография, работы, информация о выставках
 Информация о фотографии «Миланский собор (фасад), Милан» из каталога Sothby’s
 Контрольные отпечатки Томас Штрут
 Безлюдный Диснейленд Томаса Штрута
 ТОМАС ШТРУТ. ПОСТРОЕНИЕ СНИМКА

Современные художники Германии